In 1930/31 werd het 25ste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Er kwamen opnieuw twee reeksen.

CSC 03 Kassel werd kampioen en Borussia Fulda vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. SV 06 Kassel verloor meteen van Rheydter SpV 05. De acht kampioenen werden in twee groepen verdeeld en CSC werd laatste in zijn groep.

Bezirksliga

Groep Noord

Groep Zuid

Play-off

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse

Zuid-Hannover

Kassel

Fulda

Lahn

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31